Šan-tung Lu-neng Tchaj-šan () je čínský profesionální fotbalový klub, který sídlí ve městě Ťi-nan v provincii Šan-tung. Založen byl v roce 1956 pod názvem Šan-tung. Svůj současný název nese od roku 1998. Jedná se o čtyřnásobného mistra Čínské lidové republiky a celkově pětinásobného vítěze Čínského poháru. Klubové barvy jsou oranžová, modrá a bílá. Od sezóny 1994 působí v čínské nejvyšší fotbalové soutěži.

Své domácí zápasy odehrává v Ťi-nanském olympijském sportovním centru s kapacitou 56 808 diváků.

Plný název klubu je Fotbalový klub Šan-tung Lu-neng Tchaj-šan ()

Historické názvy 
 1956 – Šan-tung (Šan-tung cu-čchiou ťü-le-pu)
 1993 – Šan-tung Tchaj-šan (Šan-tung Tchaj-šan cu-čchiou ťü-le-pu)
 1994 – Šan-tung Ťi-nan Tchaj-šan (Šan-tung Ťi-nan Tchaj-šan cu-čchiou ťü-le-pu)
 1995 – Ťi-nan Tchaj-šan (Ťi-nan Tchaj-šan cu-čchiou ťü-le-pu)
 1996 – Ťi-nan Tchaj-šan Ťiang-ťün (Ťi-nan Tchaj-šan Ťiang-ťün cu-čchiou ťü-le-pu)
 1998 – Šan-tung Lu-neng Tchaj-šan (Šan-tung Lu-neng Tchaj-šan cu-čchiou ťü-le-pu)

Získané trofeje 
 Chinese Jia-A League / Super League ( 4× )
 1999, 2006, 2008, 2010
 Čínský fotbalový pohár ( 5× )
 1995, 1999, 2004, 2006, 2014
 Čínský ligový pohár ( 1× )
 2004
 Čínský Superpohár ( 2× )
 1995, 2015

Známí hráči

Umístění v jednotlivých sezonách 
Stručný přehled

Zdroj: 

 1987–1989: Chinese Jia-A League
 1990: Chinese Jia-B League
 1991: Chinese Yi League
 1992–1993: Chinese Jia-B League
 1994–2003: Chinese Jia-A League
 2004– : Chinese Super League

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, ± – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

Účast v asijských pohárech 
Zdroj:

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

 Oficiální stránky 

Čínské fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1956
Sport v Ťi-nanu